Parlamentspalatset kan avse:

 Parlamentspalatset i Bukarest – Rumänien
 Parlamentspalatset i Zagreb – Kroatien